Isolda (von Isolde) steht für:

 (211) Isolda, ein Asteroid
 Isolda (Birne), eine Birnensorte